Bataliony inżynieryjne (saperów, pionierów) noszące numer „15”:

Wojska Polskiego:
 XV Batalion Saperów (1919–1929)
 15 Batalion Saperów (1939)
 15 Batalion Saperów (1944–1945)
 15 Mazurski Batalion Saperów (od 1995)

cesarskiej i królewskiej Armii:
 Batalion Pionierów Nr 15 w Ptuju (1893–1912) → Batalion Pionierów Nr 3 (1912–1917)
 Batalion Pionierów Nr 15 w Sarajewie (1914–1917)
 Batalion Saperów Nr 15 (1917–1918)